Храм Иоанна Предтечи города Чехов (Иоанно–Предтеченская церковь в Садках) — приходской православный храм в городском округе Чехов, в городе Чехов. Относится к Чеховскому благочинию Подольской епархии Русской православной церкви.

Является памятником архитектуры регионального значения.

История 
Основан в 1771 году в усадьбе Еропкиных «Садки» во имя Крестителя Господня Иоанна. В XIX веке трапезную расширили за счёт пристроенных приделов: в честь Рождества Иоанна Предтечи и во имя Архистратига Михаила. 4 сентября 1937 года настоятель храма Александр Васильевич Владыченский был арестован и впоследствии расстрелян, храм был закрыт и разорён. После Великой Отечественной войны в церкви построили печи и поместили городскую хлебопекарню.

В 1991 году храм был передан общине верующих и началось его восстановление.

Расположение

Архитектура храма

Настоятели храма

Примечания

Ссылки 
 Храм Иоанна Предтечи — официальный сайт
 Храм Иоанна Предтечи города Чехов — сайт Чеховского Благочиния

Чехов
Чехов (Московская область)